Bôzu Yama är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Toppen på Bôzu Yama är  meter över havet.

Terrängen runt Bôzu Yama är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Havet är nära Bôzu Yama åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Bôzu Yama.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre